Okręty US Navy o nazwie USS  "Argonaut", pochodzącej od Argonautów:
 "Argonaut I" – pierwszy okręt podwodny Simona Lake'a
 "Argonaut" (SM-1, SF-7, APS-1, SS-166) był okrętem podwodnym został utracony podczas II wojny światowej
 "Argonaut" (SS-475) był okrętem podwodnym typu Tench, który służył podczas II wojny światowej i został sprzedany do Kanady.

Argonaut